Butter Hill bezeichnet mehrere Erhebungen:

 Butter Hill (Schottland), in Schottland

in den Vereinigten Staaten:
 Butter Hill (Maine)	
 Butter Hill (Massachusetts)